Gigoux est un patronyme et un toponyme français.

Patronymie 
Gigoux, comme , est un patronyme fréquent en Lorraine et particulièrement dans le département des Vosges.
 Jean Gigoux (1806-1894), artiste français.

Toponymie 
 Gigoux est une ancienne commune de la Creuse, aujourd'hui incluse dans la commune de Lépaud.

Ancienne commune dans la Creuse
Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien